El término Facultad de Medicina puede referirse a:

Unidades académicas  

Argentina
 Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, en Buenos Aires, Argentina.
 Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Tucumán, en Tucumán, Argentina.

Brasil
 Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo, en São Paulo, Brasil.

Chile
 Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, Chile.
 Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en Santiago, Chile.
 Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, en Concepción, Chile.
 Facultad de Medicina de la Universidad de Los Andes, en Santiago, Chile.

Colombia
 Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, Colombia.
 Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, en Medellín, Colombia.
 Facultad de Medicina de la Universidad Libre, en Barranquilla, Colombia.

Costa Rica
 Facultad de Medicina de la Universidad de Costa Rica, en San José, Costa Rica.

El Salvador
 Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, en San Salvador, El Salvador.

España
 Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid, en Madrid, España.
 Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá, en Alcalá de Henares, España.
 Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz, en Cádiz, España.
 Facultad de Medicina de la Universidad de Granada, en Granada, España.
 Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla, en Sevilla, España.
 Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, en Valladolid, España.

Estados Unidos
 Facultad de Medicina de la Universidad de Temple, en Filadelfia, Estados Unidos.
 Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut, Estados Unidos.

Francia
 Facultad de Medicina de la Universidad  de Montpellier, en Montpellier, Francia.

México
 Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero, en Acapulco de Juárez, México.
 Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, en Toluca de Lerdo, México.
 Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán, en Mérida, México.
 Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México, en la ciudad de México, México.

Perú
 Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú.

Uruguay
 Facultad de Medicina de la Universidad de la República, en Montevideo, Uruguay.

Otros 

 Facultad de Medicina, estación de subte en Buenos Aires, Argentina.